Kimære kan henvise til flere artikler:
 Kimære (uhyre) – et ildsprudende uhyre, der var en tredjedel løve, en tredjedel slange og en tredjedel ged
 Kimære (medicin) – et individ, som består af celler, der stammer fra forskellige zygoter
 Kimærer (fisk) – en orden af bruskfisk, f.eks havmus

Se også
 Kimæren fra Arezzo – en bronzefigur og et af de bedst kendte eksempler på etruskisk kunst
 Podningskimære